SEPR est un sigle pouvant faire référence à :

 la Société européenne des produits réfractaires
 la Société d'enseignement professionnel du Rhône
 la Société d'études de la propulsion par réaction